

Astronomia 
 N9 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 N9 – codice vettore IATA di North Coast Aviation

Strade 
 N9 – strada nazionale irlandese Kilcullen-Waterford
 N9 – strada nazionale sudafricana George—Colesberg

Tecnologia 
 Nokia N9 –  telefono cellulare prodotto dalla Nokia.